Нулевая линия (также базовая линия) — в метрологии, линия, на которой значение какого-либо параметра является нулевым.

 Базовая линия — в типографике воображаемая линия, проходящая по нижнему краю прямых знаков без учёта свисаний и нижних выносных элементов.
 Нулевая линия — в сопромате, геометрическое место точек поперечного сечения с нулевыми нормальными напряжениями.
 Нулевая линия прицеливания — в военном деле, положение прицела, при котором его оптическая ось параллельна оси ствола.
 Нулевая линия — в машиностроении, линия, соответствующая номинальному размеру, от которой отсчитываются отклонения размеров.
 Нулевая линия — в спектроскопии, горизонтальная линия, соответствующая отсутствию сигнала.